
Příjmení Postránecký (Postránecká) nese více různých osobností:
 Josef Postránecký (* 1961) – český úředník
 Václav Postránecký (1943–2019) – český herec

Česká příjmení